Als Stinkwanzen werden verschiedene Arten von Baumwanzen bezeichnet:

 Grüne Stinkwanze (Palomena prasina)
 Asiatische Stinkwanze (Halyomorpha halys)
 Südliche Stinkwanze (Nezara viridula)